Die Gruppe A der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2015 umfasste Australien, Gastgeber England, Wales, Fidschi und Uruguay. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 18. September und dem 10. Oktober statt.

Tabelle

Spiele

England – Fidschi

Wales – Uruguay

Australien – Fidschi

England – Wales

Australien – Uruguay

Wales – Fidschi

England – Australien

Fidschi – Uruguay

Australien – Wales

England – Uruguay

Weblinks 

 Offizielle Website

A